Les tournois WTA 500 sont une catégorie de tournois de tennis féminin disputés sur le circuit WTA. Ils découlent du changement de nom des catégories des tournois en 2021. Ces tournois se substituent aux tournois de la catégorie Premier existants depuis 2009 et aux anciens tournois Tier II de la période 1988-2008. Ils se situent en termes de prestige derrière les tournois WTA 1000 et devant les tournois WTA 250.

Appellations historiques 

1988–2008
WTA Tier II

2009–2020
WTA Premier

2021–aujourd'hui
WTA 500

Points WTA

Calendrier des tournois WTA 500

Saison 2023

Saison 2022 

NB : En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, les instances du tennis mondial, dont la WTA, décident le  mars d'accepter la participation des joueuses russes et biélorusses aux tournois, mais pas sous leur nationalité.

Saison 2021

Calendrier des tournois WTA Premier (2009-2020)

Saison 2020

Saison 2019

Saison 2018

Saison 2017

Saison 2016

Saison 2015

Saison 2014

Saison 2013

Saison 2012

Saison 2011

Saison 2010

Saison 2009

Calendrier des tournois WTA Tier II (1988-2008)

Saison 2008

Saison 2007

Saison 2006

Saison 2005

Saison 2004

Saison 2003

Saison 2002

Saison 2001

Saison 2000

Saison 1999

Saison 1998

Saison 1997

Saison 1996

Saison 1995

Saison 1994

Saison 1993

Saison 1992

Saison 1991

Saison 1990

Saison 1989

Saison 1988

Tableau récapitulatif WTA 500 
MAJ du 19/02/2023 après Doha

Tableau récapitulatif WTA Premier

Tableau récapitulatif WTA Tier II

Statistiques WTA 500-Premier-Tier II

Nombre de titres 
MAJ du 19/02/2023 après Doha. 479 titres

Nombre de finales 
''MAJ du 19/02/2023 après Doha.NB: 3 finales non-disputées (Melbourne 2021, Scottsdale 2000, Eastbourne 1997) ce qui explique 6 finalistes de plus que de joueuses titrées

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Catégorisation des tournois de tennis
 Tournois WTA 1000
 Tournois WTA 250
 Tournois WTA 125
 WTA Tour
 Circuit féminin ITF

Liens externes 
 Site officiel de la WTA